Seix (Arieja), municipi a la regió d'Occitània, departament de l'Arieja (França)
 Seix (Montferrer i Castellbò), nucli de població adscrit al municipi de Montferrer i Castellbò (l'Alt Urgell)
 Seix (Vilanoveta), partida rural del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme d'Hortoneda de la Conca, al Pallars Jussà 
 Seix Curt, partida al terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme de Toralla i Serradell, al Pallars Jussà
 Seix de Joanet, paratge constituït per antics camps de conreu quasi del tot abandonats al terme municipal de Conca de Dalt, a
 Lo Seix, paratge del terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà 
 Lo Seix (Serradell), indret d'antics camps de conreu, convertits en bosc, al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Borda del Seix, borda del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Bordes del Seix, grup de bordes del terme municipal de Tremp, a l'antic terme de Gurp de la Conca, al Pallars Jussà 
 Camí del Seix (Rivert), camí del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Can Seix, masia del municipi de Pallejà (Baix Llobregat) 
 Llau del Seix, llau del terme de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Roques del Seix, conjunt de formacions rocoses del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Víctor Seix i Perearnau (Barcelona, 1923 - Frankfurt, 1967), editor i empresari català